Limaj  ist der Familienname folgender Personen:

 Asteryja Limaj (*  2001), weißrussische Sprinterin
 Fatmir Limaj (* 1971), kosovarischer Politiker
 Vesel Limaj (* 1996), deutscher Fußballspieler